Zweibrücken bezeichnet:
 Zweibrücken, kreisfreie Stadt im Bundesland Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Zweibrücken (Rietschen), devastierte Siedlung in der Gemeinde Rietschen, Sachsen, Deutschland
 Zweibrücken (Rehetobel), Ortschaft in der Gemeinde Rehetobel, Kanton Appenzell Ausserrhoden, Schweiz
 Zweibrücken (Gais), Ortschaft in der Gemeinde Gais AR, Kanton Appenzell Ausserrhoden, Schweiz
 die ehemalige Grafschaft Zweibrücken
 die ehemalige Grafschaft Zweibrücken-Bitsch
 das ehemalige Fürstentum Pfalz-Zweibrücken
 den ehemaligen Landkreis Zweibrücken

Siehe auch:
 Zweybrücken